Степок — село Стародубском районе Брянской области России в составе Десятуховского сельского поселения. Расположено в 8 км к северо-востоку от Стародуба.

Население

История 
Впервые упомянут в 1757 г. как урочище «Задесятовская войсковая степь», позже — хутор, затем деревня. Не позднее 1900 г. в селе была построена церковь преподобного Андрея Критского. Разрушена в 30-х гг. ХХ ст., руины сохранились. 

К началу 20 в. Степок — чисто крестьянское село, с 370 жителями (67 дворов).

Природные объекты 
Значительная часть села расположена по сторонам глубокого рва (оврага), называемого Степовским. На дне рва селяне обустаивали колодцы (Степок расположен на водоразделе и добраться до водосносных слоев было весьма непросто, колодцы выходили очень глубокими). На крутых возвышенных местах (на горах) стояли крестьянские дома. Горы назывались по имени усадеб: Кузьмина гора, Павлушкина, Леонова, Максимкина, Мариничева, Денисова и т. д.

Село сегодня 
Степок расположен на автодороге Стародуб-Новые Ивайтенки-Брянск. Относится к Центральному отделению одного из лучших в Российской Федерации сельскохозяйственных предприятий — ТНВ «Красный Октябрь». Село газифицировано. Работает магазин. В октябре 2013 г. газета «Стародубский вестник» сообщила: «В рамках региональной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Брянской области“ в селе Степок планируется построить 4 двухквартирных дома усадебного типа». Все эти дуплексы сданы «под ключ» и заселены в декабре 2014 г.

В июле 2015 г. началось восстановление порушенного в богоборческие годы храма прп. Андрея Критского. 5 февраля 2017 года состоялось торжественное открытие полностью отреставрированной церкви и первая после её возрождения служба.

Уроженцы 
 Леонченко Николай Герасимович (1930—2012) — заместитель Генерального конструктора ГКБ «Южное» им. М. К. Янгеля, участник создания ракетных комплексов «Воевода», «Молодец», «Зенит», БЖРК, лауреат Государственной премии СССР.

 Мяло Иван Ильич (1918—1999) — писатель, краевед.

 Маковский Василий Тихонович (17.08.1948 — 07.11.2020) — капитан Дальнего плавания, участник трёх экспедиций в Антарктиду (1976, 1977, 1978 годы) на т/х «Башкирия». В 1966 году окончил Меленскую СОШ и поступил в Одесское Высшее Инженерное Училище (ОВИМУ), закончил его в 1972 году по специальности инженер-судоводитель, плавал на судах Черноморского морского пароходства, компаний греческих и иранских судовладельцев.

Ссылки 
 Сайт посвящённый городу Стародуб
 Сайт «Брянский край»

Примечания 

Населённые пункты Стародубского района